Walter Becker –  ciclista tedesco (1932)
Walter Becker –  musicista statunitense (1950-2017)
Walter Becker –  pittore tedesco (1893-1984)
Walter Becker –  musicista di tango tedesco (1956)
Walt Becker –  regista statunitense